

Саутмонт — місто, штат Пенсільванія
 Саутмонт — переписна місцевість, штат Північна Кароліна